

Prénom 
De nombreuses personnalités d'origine allemande et suisse portent ce prénom :
 Benno Adam, peintre animalier allemand
 Benno Elkan, sculpteur allemand
 Benno Fürmann, acteur et doubleur allemand
 Benno Gut, bénédictin, cardinal de la curie romaine.
 Benno Ohnesorg, étudiant allemand, tué lors d'une manifestation le 	
 Benno Besson, acteur et réalisateur suisse
 Benno Leubner, ancien skieur autrichien
 Benno Moiseiwitsch, pianiste britannique d'origine ukrainienne.
 Benno Sterzenbach, acteur et doubleur allemand	
 Benno Vigny, écrivain, réalisateur, scénariste et auteur allemand
 Benno von Arent, homme politique national-socialiste et un SS
 Benno Wiss, coureur cycliste suisse

Patronyme 

 Alex Benno, acteur, scénariste, réalisateur et producteur de cinéma néerlandais

Homonymie de prénom